Kéréna peut désigner :
Kéréna, la commune du Burkina Faso ;
Kéréna, la commune du Mali.
 KERENA : un projet de réacteur nucléaire développé par la firme française Areva

Homonymie de localités